

Patronyme

 Alistair Horne (1925-2017), britannique et historien ;
 Barry Horne (1963- ), footballeur international gallois ;
 Christine Horne (1981 - ), actrice canadienne ;
 Ciara Horne (1989-), coureuse cycliste britannique ;
 Dave Van Horne, animateur de radio canadien ;
  ;
 Edmund Horne (1865 - 1952), personnalité canadienne du monde des affaires et prospecteur ;
 Geoffrey Horne (1933- ), acteur argentin ;
 Henry Horne (1861-1929), général britannique ;
 Herbert Horne (1864-1916), britannique historien de l'art italien ;
 James W. Horne (1881-1942), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain ;
  ;
 Jonathan Horne (1989 - ), karatéka allemand ;
 Lena Horne (1917 - ), chanteuse de jazz et actrice américaine ;
 Marilyn Horne (1934 - ), chanteuse américaine ;
 Paris Horne (1987 - ), joueur américain de basket-ball ;
 Peter Horne (1989 - ), joueur écossais de rugby à XV ;
 Pliny Horne (1891-1966), directeur de la photographie américain ;
  ;
 Wayne Horne (1948-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 William Horne (1774-1860), avocat et homme politique libéral britannique ;
 William Cornelius Van Horne (1843-1915), homme d'affaires canadien ;

Toponyme 

 Horne (Surrey), village anglais
 Horne (Faaborg-Midtfyn), village danois
 Horne (Hjørring), village danois
 Horne (Varde), village danois

Voir aussi 
 
 
 Jean de Hornes (? - 1505), prince-évêque de Liège